Das Quadeinzel (Rollstuhl) der US Open 2022 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger war Dylan Alcott, welcher jedoch im Januar 2022 zurückgetreten war.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Quadeinzel
2022